Cheek ist:
 der Künstlername eines finnischen Musikers, siehe Cheek (Musiker)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cheek (Oklahoma)
 Cheek (Texas)

Personen:
 Alison Cheek (1927–2019), australisch-amerikanische Priesterin
 Chris Cheek (* 1968), US-amerikanischer Jazz-Saxofonist
 Douglas Cheek, US-amerikanischer Filmregisseur, Editor, Produzent und Drehbuchautor
 James Richard Cheek, US-amerikanischer Diplomat
 Joey Cheek (* 1979), US-amerikanischer Eisschnellläufer
 Martin Roy Cheek (* 1960), britischer Botaniker
 Molly Cheek (* 1950), US-amerikanische Schauspielerin
 Ruben Loftus-Cheek (* 1996), englischer Fußballspieler
 Tom Cheek (1939–2005), US-amerikanischer Sportreporter
 William Cheek Smartt, US-amerikanischer General

im NRHP gelistete Objekte:
 Cheek House, in Lavonia, Georgia, ID-Nr. 83000204
 Cheek-Spruill House, in Dunwoody, Georgia, ID-Nr. 00000639

Siehe auch:
 Cheke